Malling – centro abitato dello Jutland centrale, nel comune di Århus (Danimarca) 
Malling – comune del dipartimento della Mosella (Francia)
Distretto rurale di Mallin – distretto rurale del Kent (Regno Unito)
East Malling – villaggio del distretto rurale di Mallin (Regno Unito)
West Malling – villaggio del distretto rurale di Mallin (Regno Unito)